Йенс Ове Фрис-Нильсен (; род. 23 февраля 1960, Эсбьерг) — датский шахматист, международный мастер (1984), международный мастер ИКЧФ (1997).

Участник 9-го чемпионата Европы среди юниоров (1979/1980) в Гронингене (10 место) и 3-х чемпионатов мира среди юниоров 1977—1979 (в 1978 году выиграл бронзовую медаль).

Многократный участник различных соревнований в составе национальной сборной по шахматам:
 25-я олимпиада (1982) в Люцерне;
 3-й командный чемпионат Европейского экономического сообщества (1980) в Западном Берлине. Сборная Дании заняла 3-е место.
 8-й командный чемпионат Европы (1983) в Пловдиве. Выступая на 2-й резервной доске, выиграл бронзовую медаль в индивидуальном зачёте.
 12-й Кубок северных стран (1989) в Обюбро. Сборная Дании заняла 1-е место.

В составе клуба «SK1968 Århus» участник 8-го Кубка европейских клубов (1991/1992).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Йенса Ове Фрис-Нильсена на шахматных олимпиадах
 Выступления Йенса Ове Фрис-Нильсена на чемпионатах Европы среди юниоров
 Выступления Йенса Ове Фрис-Нильсена на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Йенса Ове Фрис-Нильсена на командных чемпионатах Европы
 Выступления Йенса Ове Фрис-Нильсена в Кубках европейских клубов
 Выступления Йенса Ове Фрис-Нильсена в Кубках северных стран
 Выступления Йенса Ове Фрис-Нильсена на командных чемпионатах Европейского экономического сообщества

Шахматисты Дании
Международные мастера ИКЧФ
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам